Thomas Thurnbichler (ur. 18 czerwca 1989 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski i trener, zawodnik Kitzbüheler Sport Club. Brązowy indywidualnie, a także dwukrotnie złoty i raz srebrny w drużynie medalista mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym z lat 2006–2009. Od sezonu 2022/2023 główny trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

Młodszy brat Stefana Thurnbichlera oraz syn Waltera, także skoczków narciarskich.

Przebieg kariery 
W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 1 stycznia 2005 w Seefeld, zajmując 35. miejsce. W tym samym roku po raz pierwszy wystąpił w zawodach skoków narciarskich na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, zajmując 27. miejsce w konkursie indywidualnym. W 2006 po raz kolejny wystartował na MŚJ, zajmując 21. miejsce indywidualnie, a także zdobywając złoty medal w konkursie drużynowym. 11 marca 2006 uzyskał pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 12. miejscu w konkursie w Bischofshofen.

Na mistrzostwach świata juniorów Thurnbichler startował łącznie pięć razy, w latach 2005–2009. W 2007 zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym, przegrywając jedynie z Romanem Koudelką i Shōhei Tochimoto, zaś w konkursie drużynowym, wskutek dyskwalifikacji Andreasa Strolza, reprezentacja Austrii zajęła 11. miejsce (był to jedyny start Thurnbichlera w konkursie drużynowym MŚJ bez medalu). W dwóch kolejnych latach Thurnbichler klasyfikowany był na 72. i 12. miejscu indywidualnie, a także wywalczył srebrny i złoty medal w drużynie.

Osiemnastokrotnie zimą oraz raz latem zajmował miejsca w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Kontynentalnego. Po raz pierwszy miało to miejsce w sezonie 2007/2008: Thurnbichler był 8. w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego 2007 w Lillehammer, a następnie 5. w grudniu tego samego roku w Pragelato. Ostatnim występem Thurnbichlera zakończonym w pierwszej dziesiątce cyklu było zwycięstwo 27 lutego 2011 w Zakopanem. Łącznie czterokrotnie stawał na podium: dwa razy na 1. stopniu, po razie na 2. i 3. W klasyfikacji generalnej najlepsze wyniki osiągnął w sezonach 2007/2008 (12. miejsce, 438 punktów) i 2010/2011 (14. miejsce, 460 punktów).

Tylko raz wystąpił w konkursie indywidualnym Pucharu Świata – 6 stycznia 2008 w zawodach Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen zajął 45. pozycję.

Austriak zasłynął z "podwójnego skoku". W 2003 roku Thurnbichler jako przedskoczek podczas Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen wylądował, po czym odbił się od zeskoku i ponownie wylądował.

Ostatnie starty Thurnbichlera w oficjalnych zawodach międzynarodowych miały miejsce latem 2011. Tego samego roku zakończył karierę zawodniczą, o czym zadecydowała dyskopatia. Ukończył studia na kierunku wychowanie fizyczne. W 2021 roku został asystentem trenera reprezentacji Austrii w skokach narciarskich Andreasa Widhölzla, a przed objęciem tego stanowiska m.in. przez 5 lat trenował najmłodszych skoczków w Austrii, przez 2 lata pełnił funkcję trenera w austriackiej kadrze juniorów oraz był trenerem w Tyrolskim Związku Narciarskim. Po sezonie 2021/2022 opuścił austriacką reprezentację, a następnie został trenerem głównym reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

Trener reprezentacji Polski 
5 listopada 2022 roku jego podopieczni rozpoczęli rywalizację w Pucharze Świata. Zarówno kwalifikacje, jak i sobotni konkurs wygrał Dawid Kubacki. Thurnbichler jest także trenerem z najlepszym startem w polskiej kadrze, gdyż w pierwszym konkursie sezonu wszyscy reprezentanci Polski uzyskali łącznie 199 punktów w klasyfikacji Pucharu Świata, co wcześniej nie udało się żadnemu szkoleniowcowi.

Życie prywatne 
Jego rodzinnym miastem jest Innsbruck. W kwietniu 2022 przeprowadził się na stałe do Polski i zamieszkał w Krakowie.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Kariera trenerska

Polska (od sezonu 2022/2023)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Innsbrucku
Trenerzy reprezentacji Polski w skokach narciarskich mężczyzn